Die Adeccoligaen 2005 war die insgesamt 43. Spielzeit der zweithöchsten norwegischen Fußballliga und die erste unter dem Namen Adeccoligaen. Die Saison begann am 10. April und endete am 30. Oktober 2005.

Meister Stabæk Fotball und der Zweite Sandefjord Fotball stiegen direkt in die Tippeligaen auf. Der Drittplatzierte Moss FK hatte noch die Chance in der Relegation gegen den Drittletzten der Tippeligaen, verlor aber beide Spielen.

Die letzten vier Mannschaften FK Mandalskameratene, Skeid Oslo, FK Tønsberg und Alta IF stiegen in die 2. divisjon ab.

Mannschaften

Abschlusstabelle

Relegation 

|}
Die Spiele fanden am 13. und 19. November 2005 statt. Beide Vereine blieben in ihren jeweiligen Ligen.

Weblinks 
 Statistik auf wettpoint.com

Einzelnachweise 

Fußballsaison 2005
2005